Christofberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Christofberg (Berg), Berg in Kärnten
 Christofberg (Gemeinde Brückl), Ortschaft in der Marktgemeinde Brückl, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Christofberg (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft in der Gemeinde Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten